

Мілоциці — село в гміні Пшеворно Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Мілоциці — село в гміні Єльч-Лясковіце Олавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Мілоциці — село в гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства
 Мілоциці — село в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства